Прибнов-бокс (также известен как Прибнов-Шаллер-бокс ()) — специфическая нуклеотидная последовательность, обязательная для промоторного участка бактерий, с которой связывается РНК-полимераза. Последовательность нуклеотидов Прибнов-бокса — ТАТААТ — считают консенсусной последовательностью, поскольку она встречается у многих организмов с небольшими различиями. Эта последовательность названа в честь Дэвида Прибнова и Хайнца Шаллера.

Прибнов-бокс называют также −10-последовательностью, так как она располагается приблизительно на 10 пар нуклеотидов выше точки начала транскрипции.

Функции данной последовательности сходны с ТАТА-боксом, встречающимся у эукариот и архей: он распознаётся и связывается участком РНК-полимеразы во время инициации транскрипции. Она также является первой точкой, где комплементарные цепи ДНК расходятся, чтобы дать возможность начаться синтезу РНК на матрице ДНК. Это облегчается большим количеством АТ-пар, поскольку связи между аденином и тимином менее прочны, чем между гуанином и цитозином.

Вероятность нахождения каждого нуклеотида

Примечания 

Экспрессия генов
Структура генома